Piet Commandeur (voetballer), Nederlands voetballer bij SC Veendam
 Piet Commandeur (burgemeester), Nederlands burgemeester te Wognum (1911-1993)